Manfred Wolff é um botânico alemão.

É responsável pela proposta de restabelecimento do gênero Adipe de Orquidaceae e pela descrição de inúmeras variedades de outras espécies de orquídeas.

Referências

Botânicos da Alemanha